L'édition 2006 du tournoi de tennis de la côte Pacifique s'est déroulée du 13 au

Faits marquants 
Andy Murray remporte son  en simple face à Lleyton Hewitt.En double c'est la paire John McEnroe/Jonas Björkman qui s'imposent pour le  et dernier titre (historique) de l'américain. En effet, le précédent trophée soulevé par John McEnroe (en simple comme en double) date de 1992 (soit 14 ans). C'est pour Jonas Björkman le .

Résultats en simple 
Les résultats du tournoi de simple :

Parcours

Tableau

Résultats en double 
Les résultats du tournoi de double :

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Open de San José
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
 
  Site de l'ATP

Navigation 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
Sport en Californie en 2006
Tennis aux États-Unis en 2006
Tennis en février 2006